«Беєрсхот» — колишній професійний бельгійський футбольний клуб з Антверпена.
 «Беєрсхот» (1899) — колишній професійний бельгійський футбольний клуб з Антверпена.
 «Беєрсхот-Вілрейк» — професійний бельгійський футбольний клуб з міста Вілрейк.

Багатозначні терміни